Гигиадзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Гигиадзе, Васил Важаевич (1977) — грузинский футболист, нападающий.
 Гигиадзе, Варлам Исмаилович (1926) — советский борец вольного стиля.